L'Open de Manchester féminin 2020 est l'édition féminine de l'Open de Manchester de squash qui se déroule du 16 au  à Manchester. Le tournoi fait partie de la catégorie PSA World Tour Silver et il est doté de  de prix. À l'origine, le tournoi devait avoir lieu en mai 2020 dans le cadre du PSA World Tour 2019/20, mais il a été reporté en raison de la Pandémie de Covid-19 au Royaume-Uni.

Le tableau est composé de 32 participantes dont une wild card Lily Taylor.

Les quatre premières têtes de série accèdent aux demi-finales. La finale oppose les deux premières têtes de série avec la victoire de Nour El Tayeb face à Camille Serme.

Dotation et points 
En 2020, la dotation est de . Les points sont répartis suivant le tableau suivant.

Têtes de série

Tableau final

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Open de Manchester de squash
 Saison 2020-2021 de la PSA
 Open de Manchester masculin de squash 2020

Liens externes 
 Page PSA

Sport en Angleterre en 2020
féminin 2020
Squash en 2020
Sport en septembre 2020